Árchez kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Árchez (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Árchez (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar